Габон принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в пятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли шесть мужчины и одна женщина.

Бокс 

Спортсменов — 2

Дзюдо 

Спортсменов — 1

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 4

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1996 год в Габоне